Carene steht für:

 Carene (Stoffgruppe), eine Gruppe von Terpenen, siehe auch 3-Caren

CARENE steht als Abkürzung für:
 Communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, französischer Gemeindeverband im Département Loire-Atlantique

Siehe auch:
 Caren
 Carène

Abkürzung